Церко́вная у́лица:
 Церковная улица — улица в Зеленогорске (Санкт-Петербург)
 Церковная улица — улица в Пушкине (Санкт-Петербург)

Переименованные 
 1-я Церковная улица — предыдущее название 1-й улицы Бебеля в Москве.
 2-я Церковная улица — предыдущее название 2-й улицы Бебеля в Москве.

См. также 
 Церковный переулок — предыдущее название 3-й улицы Бебеля в Москве.